Kantnig ist der Name folgender Orte:

 Kantnig (Gemeinde Velden), Ortschaft von Velden am Wörther See, Bezirk Villach, Kärnten
 Kantnig (Gemeinde Wernberg), Ortschaft von Wernberg, Bezirk Villach, Kärnten